Dmitri Sergueïevitch Oupper - en russe : , et en anglais :  (né le  à Öskemen, anciennement Oust-Kamenogorsk, en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel kazakh de hockey sur glace. Il possède également la nationalité russe.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Torpedo Oust-Kamenogorsk, il débute en senior en 1998. La saison suivante, il signe au Torpedo Nijni Novgorod dans la Superliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2000 dans la Ligue nationale de hockey par les Islanders de New York en , en . Il a par la suite porté les couleurs des Ak Bars Kazan, du HC Spartak Moscou et du HK CSKA Moscou. Il est revenu en 2007 au Spartak.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Kazakhstan depuis le championnat du monde 1996. Il a participé aux Jeux olympiques de 2006  à Turin. Il est membre de la sélection qui remporte les Jeux asiatiques d'hiver de 2011.

Trophées et honneurs personnels 
 2002 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Ouest en Superliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Vyschaïa liga|| 29|| 10|| 11|| 21|| 44|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan|| || || || || || || || || || 
|-
| 1999-2000|| Torpedo Nijni Novgorod|| Superliga|| 36|| 14|| 5|| 19|| 48|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|rowspan="2"| 2000-2001|| Torpedo Nijni-Novgorod || Superliga|| 6|| 0|| 2|| 2|| 4|| || || || || 
|-
|Ak Bars Kazan|| Superliga|| 31|| 7|| 4|| 11|| 6|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Spartak Moscou|| Superliga|| 50|| 16|| 9|| 25|| 74|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Spartak Moscou|| Superliga|| 43|| 7|| 13|| 20|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| CSKA Moscou|| Superliga|| 57|| 10|| 5|| 15|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| CSKA Moscou|| Superliga|| 41|| 7|| 3|| 10|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| CSKA Moscou|| Superliga|| 51|| 11|| 17|| 28|| 54|| 7|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
| 2006-2007|| CSKA Moscou|| Superliga|| 54|| 13|| 8|| 21|| 46|| 12|| 0|| 4|| 4|| 8
|-
| 2007-2008|| Spartak Moscou|| Superliga|| 57|| 8|| 17|| 25|| 50|| 5|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 2008-2009|| Spartak Moscou|| KHL|| 49|| 15|| 9|| 24|| 24|| 5|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2009-2010|| Spartak Moscou||  KHL|| 54|| 14|| 16|| 30|| 40|| 10|| 3|| 1|| 4|| 8
|-
| 2010-2011|| Atlant Mytichtchi || KHL|| 32|| 1|| 2|| 3|| 10|| 24|| 3|| 1|| 4|| 8
|-
| 2011-2012|| Atlant Mytichtchi || KHL|| 52|| 9|| 9|| 18|| 24|| 12|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 2012-2013|| Barys Astana|| KHL|| 51|| 12|| 10|| 22|| 38|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2013-2014 || Barys Astana || KHL || 54|| 10|| 12|| 22|| 24|| 10|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2014-2015 || Barys Astana || KHL || 58|| 3|| 5|| 8|| 28|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2015-2016 || Barys Astana || KHL || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en juillet 1978
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Barys Astana
Naissance à Öskemen
Naissance en RSS kazakhe
Attaquant de hockey sur glace